Kleppen bezeichnet 

 Hans Kleppen (1907–2009), norwegischer Skispringer

 Kleppen (Struer), ein Fährhafen in Dänemark mit Linienverkehr zur Insel Venø
 Kleppen Island, Insel vor der Küste des Kemplands, Antarktika